Christophe Rochus non ha difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Marcos Daniel che ha battuto in finale Olivier Rochus 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Nicolas Devilder (semifinali)
  Robert Kendrick (secondo turno)
  Leonardo Mayer (primo turno)
  Brian Dabul (quarti di finale)

 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Thiago Alves (primo turno)
 Marcos Daniel (campione)
 Jiří Vaněk (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Zagreb Open 2009